Тройственный альянс () — образованный 23 января 1668 года в Гааге тройственный союз Англии, Швеции и Республики Соединённых провинций. Он возник в оборонительных целях, чтобы остановить экспансию Людовика XIV в Деволюционной войне. Союз так никогда и не участвовал в войне, но был достаточно серьёзной угрозой, вынудив Людовика остановить наступление и подписать с Испанией мир в Аахене.

Причины возникновения союза 
Коалиция образовалась совершенно неожиданно для правительства Людовика XIV. Неожиданность была вызвана ещё и тем, что на помощь Испании выступили недавние союзники Франции по антигабсбургской борьбе — Голландия, Швеция, Англия. Основной причиной была настороженность по поводу агрессивной политики Франции, по сути вставшей на путь захватнической войны. Инициаторами союза выступали голландцы, которых не устраивал введенный Кольбером высокий французский таможенный тариф 1667 года, подрывавший их торговлю. Кроме того, их совершенно не устраивала перспектива оказаться в непосредственном соседстве с воинственной феодально-абсолютистской Францией в случае, если та оккупирует Южные Нидерланды. Голландская буржуазия предпочла вступить в союз со своим вековым кровным врагом — Испанской монархией и сумела вовлечь в коалицию также Швецию и Англию. Успешному образованию этой коалиции помогло и то, что английский парламент, недовольный политикой Карла II Стюарта, принудил его резко изменить курс, прервать войну с Голландией и вступить с ней в союз против Франции. Одновременно Швеция выступила в качестве гаранта Вестфальского мира.

История Нидерландов
История Швеции
История Англии
Военно-политические блоки
Международные договоры XVII века
Международные договоры Швеции
Договоры по алфавиту
Появились в 1668 году
Деволюционная война